Robert Bertie kan syfta på bland andra:

* Robert Bertie, 1:e earl av Lindsey (1583–1642), engelsk peer
 Robert Bertie, 3:e earl av Lindsey (1641–1701), engelsk peer
 Robert Bertie, 1:e hertig av Ancaster och Kesteven (1660–1723), engelsk peer
 Robert Bertie, 4:e hertig av Ancaster och Kesteven (1756–1779), engelsk peer